Призрак Оперы (, ):
 «Призрак Оперы» — готический роман французского писателя Гастона Леру, вышедший в 1909—1910 годах.

Мюзиклы 
 «Призрак Оперы» (1976) — британский мюзикл на либретто и слова Кена Хилла, первая адаптация романа в виде мюзикла.
 «Призрак Оперы» (1986) — британский мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, самый продолжительный мюзикл в истории американского Бродвея и третий — в истории британского Вест-Энда.

Фильмы 
 «Призрак Оперы» (1925) — американский немой фильм режиссёра Руперта Джулиана.
 «Призрак Оперы» (1943) — американский фильм режиссёра Артура Лубина.
 «Призрак Оперы» (1962) — британский фильм режиссёра Теренса Фишера.
 «Призрак Оперы» (1983) — американский фильм режиссёра Роберта Марковица.
 «Призрак Оперы» (1989) — американский фильм режиссёра Дуайта Литтла.
 «Призрак Оперы» (1990) — американо-европейский фильм режиссёра Тони Ричардсона.
 «Призрак Оперы» (1998) — итальянский фильм режиссёра Дарио Ардженто.
 «Призрак Оперы» (2004) — американский музыкальный фильм режиссёра Джоэля Шумахера.

Прочее 
 «Призрак оперы» — музыкальная телепередача на российском Первом канале.